Il singolare del torneo di tennis ATP Buzios 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jaime Oncins che ha battuto in finale Luis Herrera 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Jordi Arrese (primo turno)
 Alberto Mancini (quarti di finale)
 Guillermo Pérez Roldán (primo turno)
 Jaime Yzaga (primo turno, ritiro)

 Jaime Oncins (campione)
 Marcelo Filippini (quarti di finale)
 Luis Herrera (finale)
 Francisco Roig (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Buzios 1992
ATP Tour 1992